Гурдвара:

 Гурдвара  — сикхское богослужебное архитектурное сооружение, центр религиозной и социальной жизни сикхской общины.
 Гурдвара Бангла Сахиб — знаменитая сикхская гурдвара (храм) в Дели.